Au Burkina Faso :
 Yalgo, une localité située dans le département de Kongoussi.
 Yalgo, une localité située dans le département de Lalgaye.
 Yalgo, une localité située dans le département de Pensa.
 Yalgo, une commune rurale et le chef-lieu du département homonyme situé dans la province de Namentenga et la région Centre-Nord.
 Le département de Yalgo dont Yalgo est le chef-lieu.